La expresión en lengua inglesa «More than This» (traducible al español como «Más que esto»), puede referirse a:

 La canción «More than This» (1982) del grupo británico Roxy Music.
 La canción «More than This» (1998) del grupo británico The Cure.
 La canción «More than This» (2002) del cantante británico Peter Gabriel.
 La canción «More than This» (2012) del grupo británico One Direction.